Sophia Hedwig van Nassau-Dietz (Leeuwarden, 8 maart 1690 – slot Oranienstein (Diez), 1 maart 1734) was een dochter van Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz en Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau.

Zij was de eerste vrouw van Karel Leopold van Mecklenburg-Schwerin, die later hertog van Mecklenburg-Schwerin zou worden. Op 27 mei 1708 trouwde ze in Leeuwarden met hem. Dit huwelijk hield niet lang stand; zij scheidde namelijk weer op 6 juni 1710. Het huwelijk bleef kinderloos.

Sophia is bijgezet in de grafkelder van Nassau-Dietz in de stiftskerk van Dietz.

Huis Nassau-Dietz
Nassau-Dietz, Sophia